Búfalo puede referirse a los siguientes mamíferos artiodáctilos de la familia de los bóvidos:

 Búfalo, cíbolo o bisonte americano (Bison bison).
 Búfalo de agua o búbalo (Bubalus bubalis).
 Búfalo cafre o búfalo africano (Syncerus caffer).

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:
 “El Búfalo”, sobrenombre de Leopoldo Díaz Bruzual; economista, abogado y político venezolano.
 Enzo del Búfalo, economista venezolano.

Además, puede referirse a:
 Búfalo, ciudad de Nueva York (Estados Unidos).
 Búfalo, álbum de la banda argentina de blues y rock La Mississippi.
 Búfalo o Buey; signo zodiacal en la astrología china.